Stati Uniti d'America
Roxbury – città della Contea di Litchfield, Connecticut
Roxbury – CDP della Contea di McPherson, Kansas
Roxbury  – città della Contea di Oxford, Maine
Roxbury – quartiere di Boston, Massachusetts
Roxbury – città della Contea di Cheshire, New Hampshire
Roxbury – township della Contea di Morris, New Jersey
Roxbury – città della Contea di Delaware, New York
Roxbury – città della Contea di Washington, Vermont
Roxbury – città della Contea di Dane, Wisconsin